Министр иностранных дел и международного развития (, точный перевод Его Величества главный государственный секретарь по иностранным делам и международному развитию), обычно упоминается как министр иностранных дел, является членом Правительства Его Величества, возглавляя министерство иностранных дел и по делам Содружества Наций, является ответственным за отношения с иностранными государствами, за вопросы, имеющие отношение к Содружеству Наций и заморским территориям Великобритании, а также за продвижение британских интересов за границей.

Пост министра 
Пост министра иностранных дел был создан при правительственной реорганизации Великобритании в 1782 г., в которой Северный и Южный департаменты стали министерством внутренних дел и министерством иностранных дел соответственно. Пост министра иностранных и дел и по делам Содружества Наций был основан в 1968 г. при слиянии функций министра иностранных дел и министра по делам Содружества Наций в отдельный Государственный департамент. Министерство по делам Индии было предшествующим департаментом министерства иностранных дел.

Министр иностранных дел — член Кабинета, и должность рассматривается как одна из Великих Государственных Должностей. Министр иностранных дел работает вне министерства иностранных дел в Уайтхолле. Официальные места резиденция министра — Карлтон Гарденс 1 в Лондоне и Чивнинг в Кенте. В 2006 г. при перестановке в Кабинете министров Великобритании, Маргарет Бекетт стала первой женщиной, которая занимала этот пост.

Действующий министр иностранных дел и международного развития — Джеймс Клеверли.

Министры иностранных дел в 1782—1801

Министры иностранных дел в 1801—1900

Министры иностранных дел в 1900—1968

Министры иностранных дел и по делам Содружества Наций с 1968

Примечания

См. также 
 Постоянный заместитель министра иностранных дел Великобритании
 Государственный министр иностранных дел Великобритании

Ссылки 
 Веб-сайт министерства иностранных дел и международного развития Великобритании

Политика Великобритании
Великобритания
Министерские должности в Великобритании